Enlilnasir I, rei d'Assíria (vers 1500-1485/1480 aC).
 Enlilnasir II, rei d'Assíria (vers 1420-1415 aC).